

Localidades 
 Ocean View (Delaware)
Ou ainda:
 Hawaiian Ocean View
 Bertsch-Oceanview

Outros 
 Ocean View Hotel - um hotel fictício criado para a série de jogos eletrônicos "Grand Theft Auto", localizado na cidade de Vice City.
 Ocean View (episódio de Bates Motel)

Desambiguações de topônimos